Schwarzdruck steht für
 Schwarzdruck (Philatelie)
 Schwarzdruck (Drucktechnik), ohne Graustufen
 Edition Schwarzdruck (Berliner Buchverlag)